Sezon (2006/2007) – 15. sezon Premyer Liqi, najwyższej klasy rozgrywkowej w Azerbejdżanie w piłce nożnej, który odbył się w 2006 i 2007 roku. Liga liczyła 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna FK Bakı. Nowym mistrzem Azerbejdżanu został zespół Xəzər Lenkoran. Tytuł króla strzelców zdobył Zaur Ramazanov, który w barwach klubu Xəzər Lenkoran strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki i tabela końcowa – RSSSF

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Azerbejdżanie
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w Azerbejdżanie
2007 w Azerbejdżanie